Marx József (1914–1992) erdélyi magyar fotóművész
 Marx József (1942–2021) magyar esztéta, dramaturg